Hamilton-Ouest est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Hamilton-Ouest, circonscription fédérale en Ontario (1904-2004)
Hamilton-Ouest, circonscription provinciale en Ontario (1894-1934 et 1967-2007)
Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas, circonscription fédérale en Ontario (depuis 2015)
Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas, circonscription provinciale en Ontario (depuis 2018)

Voir aussi

Homonymie de toponyme